Carrach ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Tobias Carrach (1702–1775), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Philipp von Carrach (1730–nach 1781), deutscher Rechtswissenschaftler